šuma
 Šume (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad, Crna Gora